A 2017–2018-as magyar labdarúgó-bajnokság harmadosztályát negyvennyolc csapat részvételével rendezték meg 2017. augusztus 11-e és 2018. június 3-a között. A bajnokságban három csoportra bontva mérkőztek meg a csapatok. A három csoport győztese feljut az NB II-be.

Keleti csoport

Részt vevő csapatok

Tabella

Közép csoport

Részt vevő csapatok

Tabella

Nyugati csoport

Részt vevő csapatok

Tabella

Források

Kapcsolódó szócikkek
 2017–2018-as magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály)
 2017–2018-as magyar labdarúgó-bajnokság (másodosztály)
 2017–2018-as magyar labdarúgókupa

Magyar harmadosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 3